Kayal ist der Name folgender Orte:

 Kayal, Stadt in Indien, siehe Palayakayal

Kayal ist der Familienname folgender Personen:

 Biram Kayal (* 1988), israelischer Fußballspieler
 Neeraj Kayal, indischer Mathematiker und Informatiker 

Siehe auch:
 Kajal (Begriffsklärung)
 Cajal